

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bromierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Bromierz – kolonia wsi Ostrzyca w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard